Clementina steht für:

 Clementina (Vorname), weiblicher Vorname
 (252) Clementina, Asteroid des äußeren Asteroiden-Hauptgürtels
 Clementina (São Paulo), Gemeinde im Bundesstaat São Paulo, Brasilien
 Clementina, ein Kühlschiffstyp, siehe Core (Schiffstyp)

Siehe auch:
 Clementine